Hohenfels, une commune d'Allemagne dans l'arrondissement de Constance (Bade-Wurtemberg)
 Hohenfels, un bourg d'Allemagne dans l'arrondissement de Neumarkt in der Oberpfalz (Bavière)
 Le Château de Hohenfels
 Nom allemand de Houffalize, une commune belge

Voir aussi 
 Hohenfels-Essingen, une commune d'Allemagne dans l'arrondissement de Vulkaneifel (Rhénanie-Palatinat)